Esistono due comuni francesi con questo nome

 Serqueux – Alta Marna
 Serqueux – Senna Marittima